Трис () — сокращённое название химического соединения трис(гидроксиметил)аминометана (HOCH2)3CNH2. Трис широко используется в биохимии и молекулярной биологии в качестве буферного раствора, например, в буферных системах TAE и TBE, для растворения нуклеиновых кислот. По химической структуре трис является первичным амином и имеет характерные для аминов свойства, например, конденсируется с альдегидами.

Буферные свойства 
Трис имеет pKa 8,06, и эффективен в качестве буфера при pH от 7,0 до 9,2.

Значение pKa снижается приблизительно на 0,03 при снижении температуры на один градус Цельсия.

Широко распространённый вариант буферного раствора, Трис-HCl, является кислой солью. Когда pH раствора соответствует pKa, концентрации противоионов равны (OH- для трис-HCl и H+ для трис-основания).

Показано, что трис ингибирует некоторые ферменты, и поэтому при изучении белков должен использоваться с осторожностью.

Синтез 
Трис синтезируют в две стадии из нитрометана через интермедиат (HOCH2)3CNO2. Восстановление последнего дает трис(гидроксиметил)аминометан.

Применение 
Буферные свойства при рН 7—9 соответствуют физиологическим значениям рН для большинства организмов. Эти свойства и низкая стоимость делают трис одним из лучших буферов для биохимии и молекулярной биологии. Трис используют в качестве первичного стандарта для растворов кислот при химическом анализе.

Трис используют в качестве альтернативы гидрокарбонату натрия при лечении метаболического ацидоза.

См. также 
 MOPS
 HEPES
 MES

Примечания 

Первичные амины
Буферные растворы
Многоатомные спирты